Maiden voyage ():

 Maiden Voyage — альбом Херби Хэнкока 1965 года.
  — заглавная композиция с одноимённого альбома Х. Хэнкока, джазовый стандарт.
 Maiden Voyage — альбом  1968 года.
 Maiden Voyage — альбом группы Alice in Videoland 2003 года.
  — автобиографический роман Дентона Уэлча 1943 года.